

Избранное кино

Мировое кино 
 «14 июля»/Quatorze Juillet, Франция (реж. Рене Клер)
 «42-я улица»/42nd Street, США (реж. Ллойд Бейкон)
 «Адвокат»/Counsellor at Law, США (реж. Уильям Уайлер)
 «Горький чай генерала Йена»/The Bitter Tea of General Yen, США (реж. Фрэнк Капра)
 «Завещание доктора Мабузе»/Das Testament des Dr. Mabuse, Германия (реж. Фриц Ланг)
 «Золотоискатели 1933-го»/Gold Diggers of 1933, США (реж. Мервин Лерой)
 «Кинг-Конг»/King Kong, США (реж.Мериан Купер и Эрнест Шодсак)
 «Леди на один день»/Lady for a Day, США (реж. Фрэнк Капра)
 «Маленькие женщины»/Little Women, США (реж. Джордж Кьюкор)
 «Парад в огнях рампы»/Footlight Parade, США (реж. Ллойд Бэйкон)
 «Утиный суп»/Duck Soup, США (реж. Лео Маккэри)
 «Частная жизнь Генриха VIII»/The Private Life Of Henry VIII, Великобритания (реж. Александр Корда)
 «Человек-невидимка»/The Invisible Man, США (реж. Джеймс Уэйл)
 «Шумиха»/Hoopla, США (реж. Фрэнк Ллойд)

Советское кино

Фильмы БССР 
 Первый взвод (реж. Владимир Корш-Саблин).
 Западный фронт (реж. Давид Гутман, Владимир Корш-Саблин и Борис Бродянский).

Фильмы РСФСР 
 «Анненковщина», (реж. Николай Береснёв)
 «Белая смерть», (реж. Михаил Капчинский)
 «Буржуазный агитпроп», (реж. Юрий Винокуров)
 «Великий утешитель», (реж. Лев Кулешов)
 «Всегда готов», реж. (Борис Шелонцев)
 «Гарри занимается политикой», реж. (Борис Шелонцев)
 «Город под ударом», (реж. Юрий Геника, М. Степанов)
 «Дважды рождённый», (реж. Эдуард Аршанский)
 «Дезертир», (реж. Всеволод Пудовкин)
 «Дитя солнца», (реж. Патвакан Бархударов)
 «Жить», (реж. Семён Тимошенко)
 «Зона», (реж. Михаил Капчинский)
 «Измена», (реж. Юрий Винокуров)
 «Изменник родины», (реж. Иван Мутанов)
 «Иудушка Головлёв», (реж. Александр Ивановский)
 «Карьерист», (реж. Илья Трауберг)
 «Колиивщина», (реж. Иван Кавалеридзе)
 «Конвейер смерти», (реж. Иван Пырьев)
 «Любовь», (реж. Александр Гавронский, Ольга Улицкая)
 «Люди ОКДВА», (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)
 «Моя Родина», (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)
 «Мост», (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц)
 «Негр из Шеридана», (реж. Павел Коломойцев)
 «Одна радость», (реж. Иван Правов, Ольга Преображенская)
 «Окраина», (реж. Борис Барнет)
 «Отчаянный батальон», (реж. Абрам Народицкий, Наум Угрюмов)
 «Последняя ночь», (реж. Михаил Капчинский)
 «Рваные башмаки», (реж. Маргарита Барская)
 «Роман межгорья», (реж. Фауст Лопатинский)
 «Теплоход «Пятилетка», (реж. Всеволод Пудовкин)
 «Частный случай», (реж. Илья Трауберг)
 «Чёрный барак», (реж. Николай Горчаков, Михаил Яншин)
 «Юность», (реж. Илья Трауберг)

Знаменательные события 
 Впервые наложение живых и анимационных персонажей в одном кадре, также впервые музыкальное художественное сопровождение действия в фильме «Кинг-Конг»/King Kong, США (реж.Мериан Купер и Эрнст Шодсак).

Персоналии

Родились 

 26 января — Эльдар Шенгелая, грузинский советский кинорежиссёр.
 4 февраля — Игорь Кваша, советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 5 февраля — Неделчо Милев, болгарский киновед и критик.
 10 февраля — Виктор Ребенджюк, румынский актёр театра и кино.
 4 марта — Ташабаев, Джура — узбекский киновед и сценарист.
 26 марта — Тинто Брасс, итальянский кинорежиссёр.
 30 марта — Жан-Клод Бриали, французский актёр театра и кино.
 6 апреля — Станислав Любшин, советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 9 апреля — Жан-Поль Бельмондо, французский актёр театра и кино.
 7 мая — Сильвия Попович, румынская актриса театра и кино.
 16 мая — Андрей Блайер, румынский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 31 мая — Георгий Бурков, советский актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
 14 июня — Владимир Краснопольский, советский и российский кинорежиссёр, Народный артист РСФСР.
 7 июля — Валентин Никулин, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 9 июля — Элем Климов, советский кинорежиссёр.
 4 августа — Тодор Андрейков, болгарский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинокритик, киновед, историк кино и педагог.
 16 августа — Виталий Четвериков, советский белорусский кинорежиссёр игровых и документальных фильмов.
 18 августа — Роман Полански, американский кинорежиссёр.
 12 сентября — Татьяна Доронина, актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
 13 октября — Марк Захаров, советский и российский режиссёр театра и кино.
 7 декабря — Крсто Папич, хорватский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и актёр.
 8 декабря — Лев Борисов, советский и российский актёр театра и кино.
 31 декабря — Семён Фарада, советский и российский актёр театра и кино, эстрадный артист.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР